

Persone 
Carlo Cairoli – medico italiano, padre dei fratelli Cairoli
Adelaide Bono Cairoli – patriota italiana, madre dei fratelli Cairoli

Fratelli Cairoli – personaggi del Risorgimento italiano
Benedetto Cairoli – statista italiano e Presidente del Consiglio dei ministri del Regno d'Italia
Enrico Cairoli – patriota italiano
Ernesto Cairoli – patriota italiano
Giovanni Cairoli – patriota italiano

Tony Cairoli – motociclista italiano
Enrico Cairoli – calciatore italiano
Simone Cairoli – atleta italiano

Navi 
  – cacciatorpediniere della Regia Marina
 Fratelli Cairoli – dal 1921 nome del cacciatorpediniere della Regia Marina

Altro 
Cairoli – stazione della metropolitana di Milano
Gropello Cairoli – comune italiano della provincia di Pavia
Collegio Cairoli – collegio universitario pavese
Luogo di incidente di Carlo Campo